K81 ou K.81 peut faire référence à :
 Cholécystite, d'après la classification internationale des maladies ;
 Symphonie nº 44 (K.81), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 81, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres